Princess Peach, een videospelpersonage
Big Buck Bunny, de codenaam van deze computeranimatiefilm
Peach (band) een band
Peach Aviation, een Japanse luchtvaartmaatschappij
Peach (Prince), een single van Prince